Colombie, état d'Amérique du Sud
 Grande Colombie, nom que l'on donne à la République de Colombie  de 1821 à 1830.
 Colombie-Britannique province canadienne.

Autre 
 La Colombie est un film documentaire réalisé par Bruno Muel et Jean-Pierre Sergent en 1965 ;
 Colombie est un paquebot lancé en 1931.

Voir aussi